Ю́лиус Вольф ( или Julius Wolff):
 Вольф, Юлиус (1834—1910) — немецкий поэт и прозаик.
 Вольф, Юлиус (1836—1902) — немецкий хирург.
 Вольф, Юлиус (1862—1937) — немецкий экономист.